Fredrik Nyström kan syfta på:
 Fredrik Nyström (företagare) (1880–1967), företagsledare, sjöofficer och kommunalpolitiker
 Fredrik Nyström (läkare) (född 1963), läkare